Le Championnat de France de football Division 2 1988-1989 a vu la victoire de l'Olympique lyonnais.

Les 36 clubs participants 

Groupe A
 SC Abbeville
 Angers SCO
 AS Beauvais
 Brest Armorique FC
 US Créteil
 USL Dunkerque
 FC Gueugnon
 EA Guingamp
 AEP Bourg-sous-la-Roche
 Le Mans UC
 Le Touquet AC
 FC Mulhouse
 AS Nancy-Lorraine
 Quimper Cornouaille FC
 Stade de Reims
 Stade rennais FC
 FC Rouen
 US Valenciennes-Anzin

Groupe B
 Olympique d'Alès
 FC Annecy
 SC Bastia
 Clermont FC
 Dijon FCO
 FC Grenoble
 Istres Sports
 Le Havre AC
 USF Le Puy
 CS Louhans-Cuiseaux
 Olympique lyonnais
 FC Martigues
 FC Montceau
 Nîmes Olympique
 Chamois niortais FC
 US Orléans
 Stade Rodez
 FC Sète

Groupe A

Club participants

Classement final Groupe A

Résultats du Groupe A 
Le tableau suivant récapitule les résultats « aller » et « retour » du championnat :

Classement final Groupe B

Barrages 
 Match des champions : Olympique lyonnais 2-1 / 2-1 (4-2) FC Mulhouse
 Barrage d'accession/relégation :

Tableau d'honneur 
 Montent en D1 : Olympique lyonnais, FC Mulhouse, Brest Armorique FC
 Descendent en D2 : RC Strasbourg, Stade lavallois, RC Lens
 Montent en D2 : FC Chaumont, AS Red Star, Olympique avignonnais, FC Tours, AS Saint-Seurin, FC Lorient
 Descend en D3 : Le Touquet AC, Le Mans UC, FC Sète, Stade Rodez, Clermont FC, USF Le Puy

Buteurs Groupe A

Buteurs Groupe B 

1988
Football en France en 1988
Football en France en 1989